Saibi ou Saïbi peut faire référence à :

Patronyme 
 Bassem Saïbi (1984-), footballeur tunisien ; 
  (1975-), footballeur et entraîneur tunisien de football ;
  (1982-), actrice malaisienne ;
 Toufik Saibi (1979-, توفيق صايبي), footballeur algérien ;
 Youcef Saïbi (1982-, يوسف سعيبي), footballeur algérien.

Toponyme 
 L' (済美高等学校), dans la préfecture d'Ehime, au Japon ;
 L' (済美高等学校), dans la préfecture de Gifu, au Japon ;
 L' (済美平成中等教育学校), aussi dans la préfecture d'Ehime ;
 Saibi, montagne de  au Pays basque, en Espagne ;
 , village en Indonésie.

Cinéma 
 The Fake, film sud-coréen de 2013 connu sous son nom original Saibi (사이비).

Astronomie 
 (107805) Saibi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé après l'école de la préfecture d'Ehime.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme